Ово је провизорни списак 40 најгушће насељених градова на свету.

Становништво, густина насељености и копнена површина за градове наведене на списку параметри су који се односе на целу јединствену политичку јурисдикцију којој припада историјски центар града (), односно у обзир су узете недвосмислено границе града. Списак не укључује становништво, густину становништва или копнену површину већих метрополитенских или урбаних подручја, а такође не обухвата ни поједине градске дистрикте у било ком од наведених градова.

Најгушће насељен град на свету је тренутно филипинска престоница Манила.

Градови по густини насељености

Види још 
 
 Списак градских четврти по густини насељености
 Списак урбаних подручја по густини насељености
 Списак општина по густини насељености
 Списак градова по броју становника
 Списак држава по густини насељености
 Списак држава по броју становника
 Списак градова ЕУ по густини насељености
 Списак градова САД по густини насељености

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Најгушће насељени градови на свету 2007. на сајту Форбс
 Најгушће насељени градови на свету 2006. на сајту Форбс

Густина насељености